Портбайка́льское муниципа́льное образова́ние — сельское поселение в составе
Слюдянского района Иркутской области.

В состав муниципального образования входит один населённый пункт — посёлок Байкал.

История 
До 14 января 2014 года — городское поселение. С 14 января 2014 — сельское поселение.

Границы 
Согласно закону «О статусе и границах муниципальных образований Слюдянского района Иркутской области»

…С севера Портбайкальское муниципальное образование граничит с Иркутским районом Иркутской области. Граница начинается от Иркутского водохранилища, идёт в юго-западном направлении по пади Малолетняя, далее следует ломаной линией в западном направлении до границы с Маритуйским муниципальным образованием. С запада муниципальное образование граничит с Маритуйским муниципальным образованием. Граница начинается от истока р. Большая Крутая Губа в юго-западном направлении на расстоянии 3 км 800 м, затем поворачивает в юго-восточном направлении до оз. Байкал. Протяженность западной границы составляет 7 км 200 м. С юга граница на всём своём протяжении проходит по береговой линии оз. Байкал. Начало границы от 139 км 600 м до истока р. Ангара. С востока муниципальное образование граничит с Иркутским водохранилищем. Граница начинается от истока Ангары и идёт в северо-западном направлении по левому берегу Иркутского водохранилища до водораздела Малолетняя.

Население

Примечания 

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Слюдянского района
Упразднённые городские поселения Иркутской области
Городские поселения, упразднённые в 2014 году